Copa Telmex 2010 — 13-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 15 по 21 февраля.

Первым сеянным в одиночном турнире являлся испанец Давид Феррер (№ 17 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Copa Telmex

 Мировой тур ATP 2010
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  

 
 

Аргентина
Теннис
Февраль 2010 года
2010